Hubertusbrunnen sind mit der Brunnenfigur des Jagdpatrons Hubertus von Lüttich und ggf. weiteren Figuren des jagdlichen Brauchtums ausgestattete Brunnen. Dazu zählen:

* Hubertusbrunnen (Berlin) von Cuno von Uechtritz-Steinkirch
 Hubertusbrunnen (München)
 Hubertusbrunnen bei Feucht

siehe auch
 Hubertusquelle